Casa Vermelha pode ser:
 Casa Vermelha - Vila Nova de Foz Coa
 Casa Vermelha (Red House) - Inglaterra

Desambiguação